4. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 23 zorganizowane w Bydgoszczy między 17 i 20 lipca 2003 roku. Areną zmagań zawodników był stadion Zdzisława Krzyszkowiaka.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Występy Polaków

Bibliografia 
 
 
 

2003 w lekkoatletyce
2003 w polskim sporcie
2003
Lekkoatletyka w Bydgoszczy
Międzynarodowe imprezy sportowe w Polsce
Zawody sportowe w Bydgoszczy